Кубок Украины по футболу 2014—2015 (, официальное название — Датагруп Кубок Украины по футболу) — 24-й розыгрыш кубка Украины, который прошёл с 6 августа 2014 года по 2015 год.

Участники 
Команда «Макеевуголь» (Макеевка) не примет участия в розыгрыше Кубка Украины согласно решению ЦС № 21 от 24.07.2014 года, в связи с тем, что клуб расположен в зоне действия АТО и не имеет средств для проведения матчей Кубка за пределами Донецкой области. Также не примут участия в Кубке Украины команды «Динамо-2» (Киев) и «Шахтёр-3» (Донецк) согласно регламенту соревнований.

В этом розыгрыше Кубка участвуют 14 команд-участников Премьер-лиги 2014/15, 15 команд-участников Первой лиги 2014/2015, 8 команд-участников Второй лиги 2014/2015 а также обладатель и финалист Кубка Украины среди любителей 2013:

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа состоялись 6 и 7 августа.

1/16 финала 
Матчи этого этапа прошли с 22 по 24 августа.

* — алчевская «Сталь» досрочно снялась с участия в розыгрыше Кубка Украины, поэтому вместо шара с названием клуба использовался пустой шар, который при жеребьевке получила днепродзержинская «Сталь», напрямую вышедшая в 1/8 финала Кубка Украины.

1/8 финала 
Матчи состоятся 25-28 сентября на полях команд, указанных первыми, а ответные встречи пройдут 27-30 октября.

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины прошла 31 октября. Первые матчи состоятся 4 марта 2015, вторые — 8 апреля 2015. Матч Черноморец (Одесса) — Днепр (Днепропетровск) состоялся 1 апреля.

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Первые матчи состоялись 29 апреля 2015 года. Ответные матчи состоятся 20 мая 2015 года. Матч между командами «Олимпик» (Донецк) и «Динамо» (Киев) должен был состояться в 17.00 на «УТК им. Банникова», но из-за слишком малой вместительности стадиона (около 2000 мест), по просьбе болельщиков «Динамо» (Киев), был перенесен на стадион «Динамо им. В. Лобановского» и на более позднее время (20:00).

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти донецкий «Шахтёр» изначально имел преимущество, однако в ходе серии уступил киевскому «Динамо (Киев)». После финального свистка были отмечены массовые беспорядки на поле, в частности, поклонники футбольных клубов повредили ворота стадиона.

Примечания

Источники 
 Профессиональная футбольная лига Украины
 Сайт турнира

MediaWiki:Badtitletext
Украина